Sous-préfecture d' Adiaké är en subprefektur i Elfenbenskusten.   Den ligger i distriktet Région du Sud-Comoé, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Yamoussoukro.

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är december, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Région du Sud-Comoé